En familiehund er en meget social hund. En familiehund er som regel også meget tryg ved og glad for børn. En familiehund er sjældent god til at være efterladt alene i længere tid.

Hundegrupper